Imię i nazwisko Charles Scott nosili lub noszą m.in.:
 Charles Scott (1739–1813) – amerykański polityk, gubernator Kentucky
 Charles F. Scott (1864–1944) – amerykański naukowiec, inżynier elektrotechnik 
 Charles Scott (1883–1954) – brytyjski zawodnik lacrosse, medalista olimpijski z 1908
 Charlie Scott (ur. 1948) – amerykański koszykarz, mistrz olimpijski z 1968
 Charles I. Scott – amerykański lekarz pediatra, który opisał zespół Aarskoga